

Жиделі — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Жиделі — село, Балхаський район, Алматинська область
 Жиделі — село, Келеський район, Туркестанська область
 Жиделі — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Жиделі — село, Панфіловський район, Жетисуська область

Див. також 
 Жидели
 Жиделіарик